Irish Open kan syfta på:

 Irish Open (snooker) – en professionell rankingturnering i snooker 1998
 Irish Open (tennis) –  en tennisturnering som spelades första gången 1879